Кім або Кі́мберлі Сміт ():

Спортсмени 

 Кімберлі Сміт (атлет) (1981)
 Кім Сміт (баскетболістка) (1984)
 Кімберлі Сміт (велосипедист) (1968)
 Кім Сміт (футболіст) (1952)
 Кімберлі Сміт (нетболер) (1982)

Інші 

 Кімберлі К. Сміт
 Кім Сміт (модель) (1983)